

Persone
 Alphonse Grün (1801-1866) – avvocato francese
 Anastasius Grün (1806-1876) – poeta e politico austriaco
 Angelina Grün  (1979) – pallavolista ed ex giocatrice di beach volley tedesca
 Anselm Grün – prete tedesco
 David Grün, nome alla nascita di David Ben Gurion (1886-1973) – politico israeliano
 Georges Grün (1962) – calciatore belga
 John Grün (1868-1912) – circense lussemburghese
 Josef Grün (XX secolo) – bobbista tedesco
 Jules-Alexandre Grün (1868-1938) – pittore francese
 Max Grün (1987) – calciatore tedesco

Altro
 4240 Grün – asteroide

Pagine correlate 
Gruen

Altri progetti